Алексе́й Неклю́дов:
 Неклюдов, Алексей Владимирович (род. 1988) — российский оперный певец (тенор).
 Неклюдов, Алексей Иванович (1906—1996) — советский политик, генеральный секретарь Восточно-Казахстанского областного комитета КПК.
 Неклюдов, Алексей Игоревич (род. 1963) — актёр, радиоведущий, официальный голос «Первого канала».
 Неклюдов, Алексей Игоревич (1815—?) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.